désigne notamment :

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique du prénom
 Christie Brinkley (1954-), top model américaine ;
 Joel Brinkley (1952-2014), journaliste américain ;
 Nell Brinkley (1886 - 1944), auteure de bande dessinée américaine ;
 Richard Brinkley, franciscain anglais, philosophe scolastique et théologien du  ;
 Richard Brinkley (?-1525), maître provincial franciscain d'Angleterre ;

Toponyme

États-Unis 
 Brinkley, une ville située dans l’Arkansas.

Royaume-Uni 
 Brinkley, village anglais situé dans le Cambridgeshire.

Homonymie de patronyme